Säsongen 2012 var Malmö FF:s 103:e säsong, deras 77:e i Allsvenskan och deras 12:e raka säsong i ligan. De spelade i Allsvenskan, där de slutade på tredje plats. Klubben spelade även i Svenska cupen, fast efter ett beslut den 25 november 2011 som ändrade säsongsformatet av cupen, vilket gjorde att den kom att fortsätta under säsongen 2013 och att inget lag vann någon titel 2012. Säsongen var Rikard Norlings första hela säsong som huvudtränare, då han kom till klubben halvvägs in i säsongen 2011. Ulrich Vinzents blev vald till ny lagkapten då den tidigare lagkapten Daniel Andersson hade meddelat att han prioriterade sin tränarkarriär som en av Malmö FF:s tre assisterande tränare. Men skadeproblem på klubbens försvarare gjorde att Andersson hoppade in och spelade tio av tolv matcher innan sommaruppehållet för EM 2012. Han var alltså fortsatt kapten för klubben men spelade bara sporadiskt efter sommaruppehållet. Vinzents skadades i ett tidigt skede av säsongen och Miiko Albornoz kom in i startelvan, en plats Albornoz höll kvar resten av säsongen. På grund av dessa omständigheter var Jiloan Hamad lagkapten under majoriteten av matcherna under säsongen.

Sammanfattning

Allsvenskan	
Den allsvenska säsongen började för Malmö FF när de den 2 april spelade 0–0 mot Gefle IF i en hemmamatch på Swedbank Stadion. Vårsäsongen pågick till den 24 maj när Allsvenskan gjorde uppehåll på grund av EM 2012, Malmös sista match i ligan före pausen var en bortamatch mot GIF Sundsvall som slutade 1–1. Ligan återupptogs den 2 juli då Malmö FF spelade hemmamatch mot AIK, en match som slutade med vinst 4–0. Säsongen fortsatte sedan fram till början av november då Malmö spelade sin sista match mot AIK på Råsunda, vilket var den sista Allsvenska-matchen någonsin på arenan innan den revs, endast två gruppspelsmatcher i UEFA Europa League 2012/2013 var kvar att spela för AIK. Det var även en match mellan AIK och Malmö FF som var den allra första matchen som hölls på stadion 1937, den sista matchen var en förfrågan från AIK.

Svenska Cupen	
Det beslutades i slutet av 2011 att formatet av cupen skulle ändras till höst-vårformat i stället för nuvarande kalenderårsformatet. Malmö FF kom att gå in i cupen i den andra omgången av turneringen i mitten av augusti 2012 och de kom att spela på bortaplan. Om Malmö skulle gå vidare från andra omgången hade skulle sedan fortsatt cupspelet i mars 2013.

Viktiga händelser 
 27 oktober 2011: Målvakten Dejan Garača och anfallaren Agon Mehmeti lämnade klubben på fri transfer. Målvakten Robin Olsen skrev på ett 3-årskontrakt med MFF, Olsen värvas ifrån IFK Klagshamn.
 9 december 2011: Mittfältaren Jeffrey Aubynn lämnade klubben på fri transfer.
 13 december 2011: Mittfältaren Erik Friberg värvades från Seattle Sounders FC och skrev på ett 3-årskontrakt.
 23 december 2011: Mittfältaren Simon Thern värvades från Helsingborgs IF och skrev på ett 3-årskontrakt.
 23 december 2011: Mittfältaren Omid Nazari lämnade klubben, gick till Ängelholms FF.
 12 januari 2012: Försvararen Tobias Malm blev utlånad till Trelleborgs FF resten av säsongen.
31 januari: Försvararen Ulrich Vinzents blev ny lagkapten.
 20 februari 2012: Målvakten Viktor Noring lånades in från Trelleborgs FF fram till den 20 augusti 2012.
 13 juni 2012: Målvakten Johan Dahlin skrev på ett nytt 2,5-årskontrakt, ett kontrakt fram till slutet av säsongen 2014.
 17 juli 2012: Försvararen Filip Helander skrev på ett nytt 3,5-årskontrakt, hans första A-lagskontrakt som gäller fram till slutet av säsongen 2015.	
 30 juli 2012: Försvararen Matias Concha värvades av klubben och skrev på ett 2,5-årskontrakt, kom från tyska Bochum.
 9 augusti 2012: Anfallaren Tokelo Rantie kom till klubben på ett 1,5 års lån från Stars of Africa Academy.	
 22 augusti 2012: Målvakten Zlatan Azinović värvades av klubben och skrev på ett 0,5-årskontrakt, kom från Trelleborgs FF.	
 31 augusti 2012: Anfallaren Mathias Ranégie lämnade klubben och gick till italienska Udinese.	
 31 augusti 2012: Mittfältaren David Löfquist anlände till klubben på ett lån fram till 31 december 2012, kom från Parma.

Spelare

Trupp

Spelare in/ut

In

Ut

Statistik

Disciplin

Källa: svenskfotboll.se
Endast tävlingsmatcher i Allsvenskan
 G = Antalet gula kort;  GG = Antalet utvisningar efter ett andra gult kort;  R = Antalet utvisningar direkt efter rött kort.

Startelva
Detta avsnitt visar de mest använda spelarna för varje position, enligt en 4-4-2 formation och endast i Allsvenskan. Om två eller fler spelare spelat lika många matcher visas den som spelat senaste matchen.

|width="50%"|
<div style="position:relative;">

Klubben

Tränare 

Senast uppdaterad: oktober 2011

Övrig information

Tävlingar

Sammanfattning

Allsvenskan

Ligatabell

Resultatsammanfattning

Resultat efter omgång

Matcher 
Avsparkstiderna är i UTC+2.

Svenska cupen

2012/2013 

Avsparkstiderna är i UTC+2.

Träningsmatcher

Referenser

Källor

Noter 

Fotboll i Sverige 2012
2012
Fotbollssäsongen 2012 efter lag